ТДШ — многозначная аббревиатура:
 ТДШ — Теория Демпстера — Шафера
 ТДШ — торпеда из детонирующего шнура
 ТДШ — Томская диалектологическая школа